Diewald ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Diewald (* 1981), deutsche Eiskunstläuferin
 Claudia Diewald (* 1961), deutsche Jägerin, Waldpädagogin und Fach-Journalistin
 Gabriele Diewald (* 1960), deutsche Sprachwissenschaftlerin und Autorin
 Gisela Diewald-Kerkmann (* 1953), deutsche Historikerin
Klaus Diewald (* 1972), deutscher Radrennfahrer

Siehe auch:
 Diwald